

Населені пункти та їхні частини
 Вуйцин — село в гміні Єзьора-Вельке Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Вуйцин — село в гміні Пйотркув-Куявський Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Вуйцин — село в гміні Жнін Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Вуйцин — село в гміні Парадиж Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Вуйцин — село в гміні Лубніце Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Вуйцин — осада в гміні Варніце Пижицького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки